Медаль «За возобновление Зимнего дворца» — государственная награда Российской империи, предназначавшаяся лицам, проводившим работы по восстановлению Зимнего дворца в 1838 году.

Основные сведения 
Медаль «За возобновление Зимнего дворца» учреждена в декабре 1838 года указом Николая I. Указ об учреждении был сообщён министром Императорского Двора П. М. Волконским министру финансов Е. Ф. Канкрину. Медаль имела два основных варианта — золотой и серебряный. Учреждение награды было связано с тем, что восстановление Зимнего дворца после пожара было произведено в кратчайшие сроки.

Порядок награждения 
Награждали данной наградой всех участников ремонта Зимнего дворца. Наиболее высокопоставленные награждённые получили особые золотые медали, украшенные бриллиантами.

Описание медали 
Медали сделаны из золота и серебра. Диаметр 33 мм. На лицевой стороне медали изображён вензель Николая I, увенчанный большой императорской короной. Над вензелем, вдоль края медали, по дуге надпись: «». На оборотной стороне медали изображён передний фасад Зимнего дворца. Сверху по дуге вдоль края надпись: «». Под обрезом изображения горизонтальная надпись в три строки:

На Санкт-Петербургском монетном дворе в период с марта по июль 1839 года было отчеканено 7818 серебряных, 175 золотых медалей, из них 20 медалей были украшены бриллиантами.

Известен также фрачный вариант медали диаметром 15 мм.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к ленте. Носить медаль следовало на груди. Лента медали — Александровская, для золотых медалей с бриллиантами - Андреевская.

Изображения медали

Примечания

Литература 
 
 

Зимний дворец